Autoagresja – działanie mające na celu spowodowanie sobie psychicznej albo fizycznej szkody.

 Typy autoagresji
 bezpośrednia – gdy dochodzi do samookaleczenia, samooskarżania
 pośrednia – gdy jednostka prowokuje i poddaje się agresji innych
oraz:
 werbalna – polega na zaniżaniu własnej samooceny, samooskarżaniu się, obarczaniu się winą i samokrytyce
 niewerbalna – to samookaleczenia, uszkadzanie ciała

 Zachowania autoagresywne
 Samouszkodzenia / samookaleczenia – działania skierowane na uszkodzenie ciała, niezagrażające życiu.
 Próby samobójcze / samobójstwa dokonane – działanie autodestrukcyjne, którego rezultatem jest pozbawienie siebie życia.

Przypisy 

Emocje i motywacja
Izolowane objawy psychiatryczne